Le nom de famille Soudant est d'origine Loire-Atlantique. En ancien français, il représentait un sobriquet. il est également le terme qui se dit la température du fer.

Patronymie 

 Hubert Soudant (1946-), chef d'orchestre néerlandais ;
 Joseph Hubertus Soudant (1922-2003), évêque de Palembang en Indonésie de 1961 à 1997 ;
 Robert Soudant (1905-1980), homme politique français.

Voir plus

Articles connexes 

 Loire-Atlantique
 Prénoms français

Notes et références 

